Filí (Philinus, ) fou un historiador grec nadiu d'Agrigent. Impressionat per la destrucció de la seva ciutat natal pels romans a la Primera Guerra Púnica, es va allistar amb Anníbal a la Segona Guerra Púnica i va participar en la campanya d'Itàlia. Va escriure una història de les guerres púniques en la que segon Polibi va mostrar molta parcialitat a favor de Cartago. Encara que en general se'l considera historiador de la primera guerra, Corneli Nepot diu que va escriure també sobre la campanya d'Anníbal. Probablement fou l'autor de l'obra  que Suides assigna a Filist.

Historiadors de la Grècia hel·lenística
Persones d'Agrigent
Historiadors sicilians
Escriptors de la Grècia hel·lenística
Escriptors sicilians